Эрик Лемонд Маквудс (; 21 октября 1990 года, Сент-Луис, штат Миссури, США) — американский футболист.

Карьера 
Начинал команду в американских командах из низших лиг. В конце года прибыл в Швецию на 12-дневный просмотр футболистов. После него агент форварда Александр Чекулаев посоветовал ему перейти в эстонский клуб «Нарва-Транс». В январе 2019 года он подписал с ним контракт, став первым американским легионером в истории команды. Маквудс быстро стал одним из лидеров коллектива и любимцем нарвских болельщиков. В мае он помог клубу победить в Кубке Эстонии., а в августе игрок был признан лучшим игроком прошлого месяца в Премиум-лиге. По итогам сезона вошел в символическую сборную турнира. В 31 матче он забил 13 голов.

В ноябре 2019 года стало известно, что футболист покинул клуб. Свою карьеру он продолжил в венгерском «Залаэгерсеге».

Достижения 
  Обладатель Кубка Эстонии (1): 2018/19.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Статистика на сайте Sports.ru

 
Футболисты США
Игроки ФК «Нарва-Транс»
Игроки ФК «Залаэгерсег»
Игроки ФК «Бальцан»
Игроки ФК «Финн Харпс»